Józef Król (ur. 1937) – polski działacz państwowy, naczelnik Mielca i wicewojewoda rzeszowski
 Józef Król (1945–2011) – polski duchowny katolicki, psycholog, prof. dr hab.
 Józef Król (ur. 1951) – polski polityk, prezydent Bolesławca i wicewojewoda jeleniogórski

Zobacz też 

 Król (ujednoznacznienie)

Strony ujednoznaczniające